José María Cabral est un patronyme porté par plusieurs personnalités de la République dominicaine qui peut faire référence à :

 José María Cabral (1816-1899), militaire, président de la République dominicaine ;
 José María Cabral (1988-), réalisateur dominicain ;
  (1864–1937), diplomate et avocat ;
  (1902–1984), avocat, fils de José María Cabral y Baez.